Исад:
 Иса́д — место высадки на берегу, пристань; торговая пристань, улица или торг, рынок, базар, где привоз разных припасов.
 Иса́д — рыбачья слобода, посёлок у берега.

Топоним  
 Исад — деревня в Печорском районе Псковской области России
 Исад — остров в Псковском озере